1184 , nombre
 1184 , année du calendrier julien
 -1184 , année du calendrier julien
 1184 , album du groupe norvégien Windir (2001)

Homonymie de nombre